

Cinema 
 Vapors – film del 1963 diretto da Andy Milligan

Musica 
 The Vapors – gruppo musicale britannico
 Vapors – singolo di Biz Markie del 1988; una cover è stata realizzata da Snoop Dogg